Sundberg ist ein schwedischer Familienname, gebildet aus den Elementen sund (dt.: Meerenge) und berg (dt.: Berg).

Namensträger 
 Albert C. Sundberg (1921–2006), US-amerikanischer Neutestamentler
 Alexander Sundberg (* 1981), dänischer Eishockeyspieler
 Anton Niklas Sundberg (1818–1900), schwedischer Theologe und Erzbischof
 Christine Sundberg (1837–1892), schwedische Malerin und Restauratorin
 Clinton Sundberg (1903–1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Egon Sundberg (1911–2015), schwedischer Fußballspieler und Musiker
 Harry Sundberg (1898–1945), schwedischer Eishockey- und Fußballspieler
 Jaana Sundberg (* 1983), finnische Judoka
 John Sundberg (1920–2004), schwedischer Sportschütze
 Nina Sundberg (* 1965), finnische Badmintonspielerin
 Noah Sonko Sundberg (* 1996), schwedischer Fußballspieler
 Pär Sundberg (* 1957), schwedischer Kinderschauspieler
 Patrik Sundberg (* 1975), schwedischer Freestyle-Skier
 Richard Sundberg (* 1992), finnischer Handballspieler
 Swen Sundberg (* 1974), deutscher Triathlon-Profi
 Ulf Sundberg (1919–1997), schwedischer Forstwissenschaftler

Siehe auch 
 Mount Sundberg, Berggipfel im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Sundborg
Familienname
Wohnstättenname
Schwedischer Personenname